Hévízi Ottó (1932) labdarúgó játékvezető
Hévizi Ottó (1959) író, kritikus, esztéta, filozófiatörténész, egyetemi tanár